Малиновский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Завьяловском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Малиновский.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1345 человек, в том числе 616 мужчин и 729 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1331 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — посёлок Малиновский.

Примечания 

Муниципальные образования Завьяловского района (Алтайский край)
Сельские поселения Алтайского края